Усть-Козлухинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Усть-Козлуха.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 962 человека, в том числе 469 мужчин и 493 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Усть-Козлуха.

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района